Félix Gaudy (1852-1895), homme politique français ;
 Georges Gaudy (1872-1940), affichiste belge ;
 Georges Gaudy (1895-1987), écrivain français ;
 René Gaudy (1940- ), écrivain et un critique dramatique français.
Patronyme français